Psí vojáci mohou být:
 Psí vojáci (indiánští válečníci) – válečnická společnost kmene Šajenů
 Psí vojáci – česká hudební skupina
 Psí vojáci (film, 1978), anglicky Who'll Stop the Rain – americký kriminální film režiséra Karla Reisze
 Psí vojáci (film, 1988), anglicky Dog Tags – americký válečný film režiséra Romana Scavoliniho
 Psí vojáci (film, 2002), anglicky Dog Soldiers – britsko-lucemburský akční horor režiséra Neila Marshalla
 Psí vojáci (film, 2011), francouzsky Nom de code: Poilus d'Alaska – francouzsko-kanadský televizní film režiséra Marca Jampolského
 Psí vojáci (Tchaikovsky) – román Adriana Tchaikovskyho